Ази́зова () — женская форма фамилии .
 Азизова, Анабиби (1918—?) — звеньевая колхоза имени Сталина Ургенчского района Хорезмской области, Герой Социалистического Труда.
 Азизова, Муккарам (1913—?) — узбекская советская актриса. Народный артист Узбекской ССР.
 Азизова, Назакат (род. 1997) — азербайджанская дзюдоистка, член национальной сборной Азербайджана по дзюдо, чемпионка Азербайджана по дзюдо 2016 года.
 Азизова, Фарида Шихаммед кызы (род. 1995) — азербайджанская тхэквондистка, член национальной сборной Азербайджана по тхэквондо, чемпионка Азербайджана 2015 года.
 Азизова, Хавяр Ягуб кызы (1915—1976) — советский азербайджанский табаковод, Герой Социалистического Труда (1950).
 Азизова, Ширин Мирхановна (род. 1940) — узбекская и советская актриса театра и кино. Народная артистка Узбекской ССР (1988).

 Составные фамилии
  Примечания